Desa Tapen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tapen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,39, long 109,60), 
 Desa Tapen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,82), 
 Desa Tapen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 113,94), 
 Desa Tapen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,74, long 111,39), 
 Desa Tapen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,43, long 112,29), 

Robotskapade Indonesienförgreningar